Соревнования по толканию ядра у женщин на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене прошли 4 и 7 сентября 1972 года на Олимпийском стадионе.

Победителем соревнований стала представительница СССР Надежда Чижова, серебряным призёром — немка Маргитта Гуммель, бронзовым призёром — болгарка Иванка Христова. В соревнованиях приняли участие 18 спортсменок из 11 стран.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 1972 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

В ходе соревнований Надежда Чижова установила новый мировой и олимпийский рекорд — 21,03 м.

Результаты

Квалификация 
Квалификационный норматив: 16,20 м.

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований  

Толкание ядра на Олимпийских играх